Ovtrup Kirke eller Outrup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Ovtrup Kirke (Morsø Kommune) – en kirke i Ovtrup Sogn i Morsø Kommune
 Outrup Kirke (Varde Kommune) – en kirke i Ovtrup Sogn i Varde Kommune